Wedderwille ist der Familienname von:

 Adolf Wedderwille (1895–1947), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm Wedderwille, deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Wedderwill